|-
| (44901) 1999 VS18||||2 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44902) 1999 VJ19||||10 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44903) 1999 VR19||||12 листопада 1999||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (44904) 1999 VH21||||12 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44905) 1999 VS22||||13 листопада 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (44906) 1999 VF23||||8 листопада 1999||Обсерваторія Мальорки||Рафаель Пачеко,Альваро Лопес-Ґарсіа
|-
| (44907) 1999 VM24||||15 листопада 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (44908) 1999 VR24||||15 листопада 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (44909) 1999 VV24||||13 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44910) 1999 VX24||||13 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44911) 1999 VJ25||||13 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44912) 1999 VN25||||13 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44913) 1999 VD26||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44914) 1999 VN27||||3 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44915) 1999 VR27||||3 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44916) 1999 VL28||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44917) 1999 VY29||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44918) 1999 VV30||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44919) 1999 VC31||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44920) 1999 VK32||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44921) 1999 VL32||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44922) 1999 VE34||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44923) 1999 VF34||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44924) 1999 VN34||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44925) 1999 VB36||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44926) 1999 VC36||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44927) 1999 VX36||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44928) 1999 VJ37||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44929) 1999 VR37||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44930) 1999 VC39||||10 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44931) 1999 VD39||||10 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44932) 1999 VJ40||||5 листопада 1999||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (44933) 1999 VU44||||4 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44934) 1999 VV45||||4 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44935) 1999 VT49||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44936) 1999 VD50||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44937) 1999 VU50||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44938) 1999 VV50||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44939) 1999 VB52||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44940) 1999 VH53||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44941) 1999 VQ53||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44942) 1999 VM55||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44943) 1999 VB57||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44944) 1999 VS58||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44945) 1999 VG59||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44946) 1999 VU61||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44947) 1999 VK62||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44948) 1999 VT63||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44949) 1999 VX63||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44950) 1999 VY65||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44951) 1999 VD68||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44952) 1999 VB71||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44953) 1999 VB72||||11 листопада 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44954) 1999 VN72||||15 листопада 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44955) 1999 VS72||||5 листопада 1999||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (44956) 1999 VQ77||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44957) 1999 VG78||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44958) 1999 VT78||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44959) 1999 VL82||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44960) 1999 VJ86||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44961) 1999 VS86||||7 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44962) 1999 VL87||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44963) 1999 VZ88||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44964) 1999 VK90||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44965) 1999 VY92||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44966) 1999 VD93||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44967) 1999 VG93||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44968) 1999 VC97||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44969) 1999 VD97||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44970) 1999 VJ98||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44971) 1999 VA100||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44972) 1999 VB112||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44973) 1999 VV112||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44974) 1999 VT114||||9 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44975) 1999 VD145||||13 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44976) 1999 VJ146||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44977) 1999 VN156||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44978) 1999 VN157||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44979) 1999 VT157||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44980) 1999 VW157||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44981) 1999 VG159||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44982) 1999 VD160||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44983) 1999 VU163||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44984) 1999 VC164||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44985) 1999 VD164||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44986) 1999 VT164||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44987) 1999 VW168||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44988) 1999 VR172||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44989) 1999 VG173||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44990) 1999 VD174||||3 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44991) 1999 VJ174||||12 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44992) 1999 VK178||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44993) 1999 VP178||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44994) 1999 VM179||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44995) 1999 VS184||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44996) 1999 VT184||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44997) 1999 VX184||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44998) 1999 VH185||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44999) 1999 VQ186||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45000) 1999 VR186||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

44900